Velilla de San Antonio är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Velilla de San Antonio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Velilla de San Antonio är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Velilla de San Antonio ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Velilla de San Antonio. Runt Velilla de San Antonio är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km väster om Velilla de San Antonio. Trakten runt Velilla de San Antonio består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid